Tkalcovský vrch může být:

 Tkalcovský vrch (Nízký Jeseník) (597 m) – vrch v Nízkém Jeseníku u Kunova v okrese Bruntál
 Weberberg, česky Tkalcovský vrch (711 m) – vrch u Dolního podluží v Lužických horách

Související články 
 Tkalcovský stezník
 tkalcovský uzel